Ка́артойо́ки () — река в России, протекает по территории Суоярвского района Карелии. Впадает в озеро Уксуярви (на реке Уксунйоки).

Общие сведения 
Длина реки — 9 км. Протекает через озёра Хенялампи, Юля-Котаярви, Суури-Котаярви, Каартоярви, Кортеярви. В среднем течении пересекает линию железной дороги Маткаселькя — Суоярви, а также автомобильную дорогу  («Суоярви — Койриноя»).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000011228.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Уксунйоки
Реки Суоярвского района